IDC steht für:
 Industrial Development Corporation, ein Staatsunternehmen in Südafrika
 Insulation Displacement Connector, eine Anschlusstechnik für isolierte Kabel, siehe Schneidklemme
 International Data Corporation, ein Marktforschungsunternehmen im IT-Bereich
 International Diamond Council, eine private Organisation zur Standardisierung in der Diamantenverarbeitung mit administrativem Schwerpunkt in Antwerpen
 Internationale Dokumentationsgesellschaft für Chemie, ehemalige Tochter der Firmen Hoechst AG, BASF, Bayer
 Internationale Driftchallenge, ein jährlich ausgetragener Automobil-Wettbewerb
 Internationaler Delphischer Rat, ein kulturelles Pendant der Olympischen Spiele
 Internet Datacenter, siehe Rechenzentrum

IdC steht für:
 Inhaber der Corpsschleife, siehe Corpsschleifenträger

Abkürzung